Lyubov Mykhailivna Panchenko (; 2 de febrer de 1938 - 30 d'abril de 2022)  va ser un artista visual i dissenyador de moda ucrainesa. Va ser membre de la Unió de Dones d'Ucraïna. Va pertànyer als Sixtiers, un grup d'artistes dels anys seixanta que van reviure la cultura ucraïnesa durant el desglaç de Khrusxov.

Biografia 
Lyubov va néixer el 2 de febrer de 1938 al poble de Yablunka. A finals de la dècada de 1950 es va graduar a l'Escola d'Arts Aplicades de Kíev. Posteriorment, va treballar en un taller de sastreria i alhora va ampliar els seus horitzons de coneixement de l'art, interessant-se pel linogravat. El 1968 va ingressar a la Facultat de Gràfica de l'Acadèmia Ucraïnesa d'Impressió. A la dècada de 1960 es va unir al Club dels Joves Creatius i es va convertir en membre de la seva secció literària, Brama.

Panchenko va treballar a l'Institut Tecnològic de Disseny i Enginyeria com a dissenyadora de moda i a la Casa Republicana de Models. En aquella època, el seu talent brillant va anar creixent: va crear una sèrie d'aquarel·les, models de roba, patrons de brodat, salvapantalles gràfics per a llibres, pintures. Molts dels seus treballs de brodat es van mostrar a la revista "Dona soviètica".

Se sap que va defensar la llengua i la cultura ucraïneses. Va pintar ous de Pasqua de pysanka, va brodar vestits nacionals per agrupacions corals i va recaptar diners per ajudar els presos polítics que compleixen condemnes per "agitació i propaganda antisoviètica". Amb la seva participació, a Kíev es va recuperar la tradició de les nadales kolyadka i els pessebres verteps.

Pantxenko va rebre el premi Vasyl Stus l'any 2001.

A causa de les evidents inspiracions populars ucraïneses en la seva obra, mai va fer-ne una exposició durant l'època soviètica. Va confiar econòmicament en el seu treball de moda i brodat.

Pantxenko va morir a la ciutat de Bucha el 30 d'abril de 2022, a l'edat de 84 anys. Es va informar que va morir de fam causada per la invasió russa d'Ucraïna el 2022.

Exposicions 
El 2008, el Museu Nacional de Literatura d'Ucraïna va fer l'exposició d'aniversari de Lyubov Panchenko. Un activista dels drets humans i poeta de l'època, va comentar: “Aquestes obres porten clarament el segell del geni. Ella viu al seu món, ens obre aquest món."

El 2014, al Hrushevsky Museum de Kíev va presentar l'exposició "My World!".

Les obres de Pantxenko també s'exposen a les col·leccions privades al Museu dels Sixiers de Kiev.

Referències

Bibliografia 
 Любов Панченко: повернення: альбом / передм. Олена Лодзинська, Василь Перевальський, Діана Клочко ; упорядн. Олена Лодзинська, Любов Крупник ; переклад на англ. Ольга Грабар, Соломія Джаман, Олексій Плохотюк ; дизайн Олексій Чекаль. — Київ-Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021. — 256 с., 270 іл. —  .

Morts a causa de la invasió russa d'Ucraïna del 2022
Artistes ucraïnesos
Morts el 2022